Le LIAS (ou Laboratoire d'Informatique et d'Automatique pour les Systèmes) est une équipe d'accueil dépendant de l'Université de Poitiers et de l'ENSMA (EA 6315) située à Poitiers.

Présentation 
Le , la fusion de deux laboratoires donne naissance au LIAS. Il s'agit de :
 LAII: Laboratoire d'Automatique et d'Informatique Industrielle (EA 1219). Se situant dans le bâtiment B25 sur le domaine universitaire de Poitiers, il dépendait de l'ENSi Poitiers.
 LISI: Laboratoire d'Informatique Scientifique et Industrielle (EA 1232). Rattaché auparavant à l'ISAE-ENSMA, il se trouve sur le technopole du Futuroscope, au nord de Poitiers.

Le laboratoire est organisé suivant trois axes:
Ingénierie des données et des modèles
Temps réel
Automatique et systèmes

En , l'AERES lui a décerné la note B.

Liste partielle des directeurs

Références

Voir aussi 
 Institut Pprime, un laboratoire poitevin de physique 
 IC2MP, un laboratoire poitevin de chimie
 Le Laboratoire SIC (Signal, Image, Communications), un laboratoire de recherche situé sur le site du Futuroscope.

Liens externes 

Université de Poitiers
Organisme fondé en 2012
Laboratoire d'électronique en France
Laboratoire d'informatique en France
Équipe d'Accueil